Desbrosses ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Alfred Desbrosses (1835–1906), französischer Maler
 Joseph Desbrosses (1819–1846), französischer Maler
 Léopold Desbrosses (1821–1908), französischer Maler
 Marie Desbrosses (1763–1856), französische Opernsängerin (Mezzosopran)